Elias Gaspar Pelembe dit Dominguês (né en 1983), est un footballeur mozambicain.
 Helder Pelembe (né en 1987), est un footballeur mozambicain.
Patronyme portugais